Cassio – nome proprio di persona italiano maschile
Cassio – frazione di Terenzo, in provincia di Parma
Cassio – vescovo di Narni e santo
Cássio Ramos – calciatore brasiliano
Dino Cassio – attore e cantante italiano
Gaio Cassio Longino – politico romano
Cassio – legionario romano, martire in Germania, venerato come santo